21717 Pang, um asteroide da cintura principal, a 2,7292603 UA
Pang, um álbum de estúdio de Caroline Polachek lançado em 2019 
Pang De, um guerreiro que serviu a Ma Chao, Zhang Lu e Cao Cao
Pang Qing, uma ex-patinadora
Pang Tong, um assessor de Liu Bei durante o final da dinastia Han
Pang Wei, um atirador olímpico chinês
Pangnirtung, uma vila no Canadá

Desambiguação